Chicken-n-Beer — четвёртый студийный альбом американского рэпера Лудакрис, выпущенный 7 октября 2003 года. Диск стал номером один в США с 429 000 проданных копий в первую неделю. Def Jam выпустили альбом рано, когда треки альбома просочилась в файлообменные сети. В записи альбома сингл «Stand Up» (производства Канье Уэста), а также синглы «P-Poppin», «Splash Waterfalls» и «Diamond in the Back».

Список композиций

Чарты

Ссылки 

Альбомы Лудакриса
Альбомы Disturbing tha Peace
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные DJ Paul
Альбомы, спродюсированные Juicy J
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200